Пјер-Иг Ербер и Никола Маи су освојили турнир. У финалу су савладали Хенрија Континена и Џона Пирса са 6:4, 7:6.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 

 Резултати такмичења на сајту protennislive.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2019.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушки парови